Il toponimo Suseni può riferirsi a diverse località della Romania:

 Suseni, comune del distretto di Argeș
 Suseni, comune del distretto di Harghita
 Suseni, comune del distretto di Mureș